Caridem d'Eubea, general i polític grec
 Caridem d'Atenes, polític atenenc
 Caridem, metge grec